gmina Nowy Dwór – gmina wiejska, powiat sokólski, woj. podlaskie
 gmina Nowy Dwór Gdański – gmina miejsko-wiejska, powiat nowodworski, woj. pomorskie
 gmina Nowy Dwór Mazowiecki – gmina miejska, powiat nowodworski, woj. mazowieckie
dawne gminy:
 gmina Nowy Dwór – dawna gmina, powiat radziejowski, woj. bydgoskie/włocławskie
 gmina Nowy Dwór – dawna gmina, powiat lidzki/szczuczyński, woj. nowogródzkie
 gmina Nowy Dwór – gmina wiejska, powiat kowelski, woj. wołyńskie
 gmina Nowy Dwór Bratiański – dawna gmina, powiat nowomiejski, woj. olsztyńskie

Zobacz też: gmina Nowodwór